Grundmann ou Grundman peuvent faire référence à :

Grundmann
 Basilius Grundmann (1726-1798), peintre
 Emil Otto Grundmann (1844-1890), peintre allemand
 Emmanuelle Grundmann, biologiste, naturaliste et reporter animalière française.

Grundman
 Helen Grundman, mathématicienne américaine.
 Irving Grundman (1928-2021), dirigeant canadien de hockey sur glace.
 Jorge Grundman (né en 1961), compositeur espagnol.